Rose o' the River – film del 1912 diretto da Warwick Buckland
 Rose o' the River – film del 1919 diretto da Robert Thornby